Il singolare  dello  Zagorka Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Ivo Minář ha battuto in finale 6–4, 6–3 Florian Mayer.

Teste di serie

  Ivo Minář (campione)
  Steve Darcis (semifinali)
  Roko Karanušić (quarti di finale)
  Olivier Rochus (quarti di finale)

 Rui Machado (primo turno)
 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Daniel Brands (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Zagorka Cup 2009